

Sigle 
 Unione europea occidentale

Codici 
 UEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kume Jima (Giappone)

Altri progetti